Amerikai Egyesült Államok
 John Day (település)
 John Day-gát
 John Day-fosszíliák Nemzeti Emlékhelye
 John Day-folyó (Északkelet-Oregon)
 John Day-folyó (Északnyugat-Oregon)